
Termin -{CRO}- ima više značenja.

 Hrom(II) oksid, -{CrO}-
 Cro (televizijska serija), američka animirana televizijska serija (1993–1994)